Arnulf  de Bavière (886 - 937), un duc de Bavière.
 Arnulf II de Bavière, fils d'Arnulf .
 Arnulf de Bavière (1852-1907),  membre de la Maison de Wittelsbach.